

Стратмор — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Стратмор — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі